

Linguistica 
 Ε, ε – lettera dell'alfabeto greco
 Epsilon latina – lettera dell'alfabeto latino esteso

Astronomia 
 Epsilon – nome di alcune stelle
Epsilon Aurigae
Epsilon Eridani
Epsilon Indi
Epsilon Andromedae
 Epsilon Eridani b – pianeta che ruota attorno ad Epsilon Eridani
 Anello Epsilon – uno degli anelli di Urano

Altro  
 Lancia Epsilon – automobile fabbricata dalla casa automobilistica Lancia
 Epsilon – lanciatore giapponese
 Epsilon – film del 1997 diretto da Rolf de Heer